Wollmaus ist ein umgangssprachlicher Begriff für 

Eigentliche Chinchillas der Art Chinchilla lanigera,
ein sehr kleines Wollknäuel, vornehmlich aus Stopfwolle oder Stopfgarn, siehe auch Fussel
eine Zusammenballung von Hausstaub.

Siehe auch: